Nastas'sja Jakimava era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare femminile  del torneo di tennis Ningbo Challenger 2012, facente parte della categoria ITF Men's Circuit, ha avuto come vincitrice Hsieh Su-wei che ha battuto in finale Zhang Shuai 6–2, 6–2.

Teste di serie

  Hsieh Su-wei (Campione)
  Mandy Minella (secondo turno)
  Anne Keothavong (primo turno)
  Chang Kai-chen (secondo turno)

 Erika Sema (primo turno)
 Valerija Savinych (primo turno)
 Alberta Brianti (quarti di finale)
 Maria João Koehler (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Ningbo Challenger 2012